Kopperschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kopperschmidt (1939–2011), deutscher Regattasegler
 Josef Kopperschmidt (1937–2022), deutscher Rhetoriker